Asta puede referirse a:

 las astas, un tipo de cuernos presente en ciertos animales, particularmente los cérvidos;
 el elemento vertical, horizontal o inclinado, del que se suspende una bandera: el asta; en léxico popular: un palo donde se pone una bandera.
 el asta, una palabra con varios significados en náutica;
 el asta, un arma de la Antigüedad, término que por sinécdoque pasó a denominar únicamente al elemento longitudinal de la misma, hecho de madera u otro material (véase arma de asta).
 el género botánico Asta;
 un sinónimo del género de lepidópteros Avitta;
 la asociación alemana de estudiantes AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss);
 un palo donde se pone una bandera
 asta ascendente, en tipografía, la porción de una letra latina que se extiende por encima de la línea media de una fuente tipográfica;
 asta descendente, en tipografía, la porción de una letra latina que se extiende por debajo de la línea base de una fuente tipográfica;
 un palo largo que sostiene la vela de un barco (velero).

Toponimia 
Asta aparece también en los siguientes topónimos:
 Mesas de Asta
 Asta Regia
 Marquesado de la Mesa de Asta

Enlaces externos